Эвбулей (из Элевсина; или Эвбулб,  «подающий благие советы») — персонаж древнегреческой мифологии. По аргосской версии, брат Триптолема и сын жреца Деметры Трохила, бежавшего из Аргоса в Аттику. По версии Орфея, Эвбулей и Триптолем — сыновья Дисавла, получившие от Деметры семена для посева за сообщение об участи Персефоны. Связаны с элевсинскими мистериями. Свинопас из Элевсина. Свиньи Эвбулея поглощены землёй при похищении богинь, поэтому на фесмофориях свиней сбрасывали в мегароны.

Согласно Диодору, Эвбул был сыном Деметры, его дочь Карма от Зевса родила Бритомартиду Диктинну. По другим, Карма была дочерью Феника и Кассиопеи.

Источники 

Герои древнегреческих мифов
Мифы Аттики
Мифы о Деметре